Футаба:
 Футаба (уезд) — уезд префектуры Фукусима, Япония.
 Футаба (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Футаба префектуры Фукусима.